Chaser bezeichnet:
 Chaser (Computerspiel)
 The Chaser, südkoreanischer Thriller aus dem Jahr 2008
 Toyota Chaser, ein PKW-Modell von Toyota.
 jemanden, der sich zu Mitgliedern der Bear Community hingezogen fühlt

Siehe auch:
 Chase